U 10 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 10, un submarino alemán del Tipo U 9 construido en 1910, que sirvió en la Primera Guerra Mundial hasta que fue hundido el 30 de junio de 1916.
 U 10 (1935), un submarino alemán del Tipo IIB hasta su baja el 1 de agosto de 1944 y posterior desguace.
 U 10 (S189), un submarino del Tipo 205 de la Bundesmarine botado en 1963 y dado de baja en 1993. En la actualidad, está como buque museo en Wilhelmshaven.

U 10 puede referirse también a:
 U-X, un submarino de la KuK Kriegsmarine (Armada Imperial Austrohúngara).
 GE U10B, una locomotora diésel-eléctrica de General Electric.